Middle Grove ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Middle Grove (Missouri)
 Middle Grove (New York)
 Middle Grove (Oregon)